Lohnsitz ist der Name folgender Orte:

 Lohnsitz (Tirschenreuth), Ortsteil der Kreisstadt Tirschenreuth, Bayern
 Lohnsitz (Gaflenz), Ortsteil von Gaflenz, Österreich